Carapus är ett släkte av fiskar. Carapus ingår i familjen nålfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nålfiskar
Carapus